Mikaela Shiffrin, (Vail, Colorado 13. ožujka 1995.) je američka alpska skijašica, dvostruka olimpijska pobjednica. Trostruka osvajačica velikog kristalnog globusa, i šesterostruka osvajačica malog kristalnog globusa u slalomu.

Mikaela je prvu utrku u Svjetskom skijaškom kupu imala u Špindlerůvom Mlýnu 11. ožujka 2011. godine kada je imala samo 15 godina. Početkom travnja, samo nekoliko tjedana nakon njezinog 16. rođendana, osvojila je slalomsku utrku na prvenstvu SAD-a, te je postala najmlađi američki skijaš koji je ikad osvojio nacionalnu alpsku krunu. 

Ima 70 pobjeda u svjetskom kupu, od toga 45 u slalomu. Jedina je skijašica u povijesti koja je pobijedila u svih 6 disciplina (uključujući i paralelni slalom).

Pobjede u Svjetskom kupu 
70 pobjeda (45 u slalomu, 13 u veleslalomu, 4 u superveleslalomu, 2 u spustu, i 5 paralelnih slaloma)

Poredak po sezonama

Olimpijski rezultati

Svjetska prvenstva

Vanjske poveznice 
 Svjetska skijaška organizacija rezultati Mikaele Shiffrin

Izvor

Američki alpski skijaši
Olimpijski pobjednici u alpskom skijanju